Amerikai Egyesült Államok
 Twickenham (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Twickenham (London)